Вільне́в-д'Аск () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на північ від Парижа, 6 км на схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 22922 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 57621,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста 
 Туристичне бюро
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-д'Аск на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Нор
Вільнев-д'Аск